

Помяни — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Помяни — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Помяни — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Помяни — село в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства